Savoie steht für:

 die Landschaft Savoyen südlich des Genfer Sees
 das dortige Weinbaugebiet, siehe Savoie (Weinbaugebiet) 
 das auf einem Teil dieses Gebiets liegende französische Département Savoie (FR-73)
 das ehemals dort herrschende Haus Savoyen

Savoie ist der Familienname folgender Personen:
 Charles-Emmanuel de Savoie-Nemours (1567–1595), französischer Adliger, Gouverneur von Paris und Lyonnais
 Claude de Savoie (1507–1566), französischer Adliger, Gouverneur der Provence
 Henri I. de Savoie-Nemours (1572–1632), französisch-savoyardischer Adliger
 Henri II. de Savoie-Nemours (1625–1659), Erzbischof von Reims, Herzog von Nemours, Herzog von Aumale
 Henriette de Savoie-Villars († 1611), französische Adlige
 Jacques de Savoie-Nemours (1531–1585), Gouverneur des Poitou
 Matthew Savoie (* 1980), US-amerikanischer Eiskunstläufer 
 René Savoie (1896–?), Schweizer Eishockeyspieler
 René de Savoie († 1525), Großmeister von Frankreich, Graf von Villars
 Robert Savoie (1927–2007), kanadischer Bariton

Siehe auch:
 Savoie-Nemours
 La Savoie
 Savoia
 Savoye
 Savoy